Кондукто́р (рулевой кондукто́р, сигнальный кондукто́р, артиллерийский кондукто́р  от  — наниматель, предприниматель, подрядчик, проводник, водырь, вожатый, вожак), в военном деле России, имперского периода:
 воинское звание в Российском императорском , присваиваемое унтер-офицерам, прослужившим установленный срок и сдавшим экзамен и по открытии вакансии;
 воинское звание, присваивавшееся чертёжникам и художникам в главном, окружных и полевых инженерных управлениях;
 нижний чин лесной стражи; 
 воспитанник, вообще по разным инженерным, строительным или иным ведомствам.

Обер-кондуктор — старший кондуктор.

Русский императорский флот 

Кондуктор (;  — ведущий дело, руководящий, сопровождающий) — военно-морской высший унтер-офицерский чин в Российской империи. Кондуктора состояли в штатах Русского флота, с 1798 года, в составе инженерных чинов Кронштадтского канала Петра Великого. Чин Кондуктора делился на два класса:
 Кондуктор I класса были в ранге прапорщика;
 Кондуктор II класса в чине старшего унтер-офицера.

Приказом по Морскому ведомству № 81, 9 июля 1894 года, было утверждено «Положение о старших боцманах и кондукторах флота», по которому на Русском флоте учреждались звания старших боцманов и Кондукторов артиллерийских, минных, машинных из числа сверхсрочнослужащих. В Русском флоте Кондуктора (рулевой кондукто́р, сигнальный кондукто́р, артиллерийский кондукто́р и так далее, унтер-офицер, прослуживший установленный срок и сдавшим экзамен на заведование той или иной специальностью. В порядке исключения это звание присваивалось нижним чинам, не имеющим унтер-офицерского звания. До середины XIX века звание кондуктора присваивалось только унтер-офицерам корпусов флотских штурманов, корабельных инженеров и инженеров по морской строительной части. Со  половины  звание присваивалось унтер-офицерам корабельной и береговой службы основных флотских специальностей:

 минёрам;
 машинистам;
 рулевым (рулевой кондукто́р);
 сигнальщикам (сигнальный кондукто́р);
 дальномерщикам;
 артиллеристам (артиллерийский кондукто́р), носили общую форму одежды кондукторов флота, имея золотой прибор и металлическую эмблему, в виде двух скрещенных пушек, на петлицах воротника;
 трюмным (трюмный кондукто́р);
 кочегарам;
 другим. 

Кондукторы были ближайшими помощниками морских офицеров, на них возлагались обязанности по обучению нижних чинов специальности. Старший боцман был главным над корабельными кондукторами. На флоте кондукторы пользовались привилегиями: имели отдельную кают-компанию, получали повышенное денежное содержание, в том числе пособие на воспитание детей, пользовались бесплатным лечением, имели отпуск с сохранением денежного содержания  Срок службы в звании кондуктора составлял 25 лет.

После 1917 года звание было упразднено.

Знаки различия 
Согласно высочайшему повелению Морского Министра, для всех кондукторов флота с 1913 года отличия специальных званий, присвоенные кондукторам на воротниках мундира и пальто (в том числе для старших фельдшеров), были перенесены на погоны и должны были быть штампованной арматурой из белого металла. В таблице представлены погоны флотских экипажей, а погоны Гвардейского экипажа с момента формирования в 1810 году отличались только красным цветом приборного сукна — как во всей гвардии Российской императорской армии.

Инженерное ведомство 
Кондуктор, Кондуктор инженерный, Инженерные кондукторы, в Инженерном ведомстве России, имперского периода, воинское звание, присваивавшееся чертёжникам и художникам в главных, окружных и полевых инженерных управлениях.

По штатам (организационно-штатной структуре) в центральных и местных управлениях и учреждениях Инженерного ведомства России, имперского периода, были положены чертежники из нижних чинов. Название чертежников существует со времён Петра Великого, когда эти чины, под именем кондукторов (или вспомогателей), уже упоминались в воинском уставе Петра I. На начало XX века в кондукторы Инженерного ведомства принимались молодые люди, имеющие право отбывать воинскую повинность на правах вольноопределяющихся 2-го и 1-го разряда, и выдержавшие особое испытание по установленной Главным инженерным управлением программе.

Лесоводство 
В лесоводстве (лесном хозяйстве) России, имперского периода, в лесной страже существовал нижний чин Кондуктора. Корпус лесничих был сформирован 30 января 1839 года. При сформировании получил военное устройство. Состоял в двойном подчинении, в военном отношении считаясь армейской структурой, в гражданской части входя в состав Лесного департамента.

Воспитанник 
Чин воспитанника, в России, имперского периода, где предусмотрен по штату, обучающегося в учебных заведениях, по разным инженерным, строительным или иным ведомствам.

Так в морском ведомстве Российской империи кондукторами были воспитанники старшего класса технического училища. Кондукторы штурманского и артиллерийского отделений училища производятся в подпоручики соответственных специальностей (с 1885 года приём в эти отделения был прекращен). Кондукторы кораблестроительного отделения получали звание младшего помощника судостроителя, а Кондукторы механического отделения — звание младшего инженер-механика.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 Свод Морских Постановлений, книга VIII, по прод. 1892 года.
 Статья II, книги VI С. В. П. 1869 года по изданию 1907 года.

Ссылки 
 Сайт Международная военно-историческая ассоциация, Кондуктор.

Морские термины
Военно-морские звания